Памятники-символы — памятники, имеющие наибольшее значение для человека, при этом ценностный спектр значений таких памятников, как правило, многообразен. Для одних людей памятники-символы могут иметь позитивное значение (мемориалы павшим в других странах), а для других — сугубо негативное (как символы порабощения и угнетения), для иных — нейтральное и т. п. Проблема памятников-символов важна для общего памятниковедения.

Преимущественно к памятникам-символам относят объекты природы, истории и культуры, консолидирующие общности высокими морально-нравственными ценностями. Это государственная символика и памятники, связанные с ней; природные объекты как символы страны и народа; общезначимые памятники культуры. Общепринятой классификации памятников-символов на настоящее время нет.

Многое при классификациях памятников-символов зависит от понимания смысла символа и символики, отличных от сравнительно рядовых памятников.

Символика памятника здесь выступает как привлекательная коммуникационная модель, интегрирующая индивидуальные сознания в единое смысловое пространство культуры.. Символ (не путать с однозначностью конкретных знаков) — ныне одно из центральных понятий философии, эстетики, филологии, без чего нет самой теории познания.
Несмотря на внешнюю общепонятность, понятие «символ» остается обозначением многозначности, которую трудно ранжировать. Но почти всеми ощущается и осознается высокий смысл этого понятия, идущий от символики древнейших верований. Символ оказывается столь же древним, как многотысячелетнее человеческое сознание. И древнейшие памятники-символы (места обитания первобытных людей, следы их деятельности) отражают начала этого сознания.

Встречаются подмены понятия символ понятием концепт — такой модификацией символа, которая в его равновесном единстве выдвигает вперед культурно-коллективные значения, а индивидуальные оттенки смысла относит к «периферии». Но символ — диалектическое единство индивидуального и всеобщего, в котором совместный опыт наиболее универсален.

Терминологическая путаница в теории концепта может быть устранена при опоре на теорию символа.

По Л. Н. Тимофееву, «символ есть предметный или словесный знак, условно выражающий сущность явления с определённой точки зрения, которая и определяет самый характер, качество символа (революционного, реакционного, религиозного и др.)». «В основе своей символ имеет всегда переносное значение. Взятый же в словесном выражении — это троп. В символе наличествует всегда скрытое сравнение, та или иная связь с явлениями быта, с явлениями исторического порядка, с историческими сказаниями, верованиями и т. п.». «В искусстве символ имел всегда (имеет и сейчас) особо важное значение. Это связано с природой образа, основной категории искусства. Ибо в той или иной мере всякий образ условен и символичен уже потому, что в единичном воплощает общее. В художественной же литературе известная символичность таится в любом сравнении, метафоре, параллели, даже подчас эпитете. Олицетворение в баснях, аллегоричность сказок, аллегория вообще — это в сущности разновидности символики».

Проблемы символов, включая и символику разнообразных памятников, отражены в трудах С. С. Аверинцева, Н. Д. Арутюновой, А. Н. Гордиенко, В. В. Иванова, Э. Кассирера, Л. А. Колобаева, Н. В. Кулагина, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, М. К. Мамардашвили, К. А. Свасьяна, Г. С. Сычева и целого ряда других исследователей.

Примечания

Литература 

 Аверинцев С. С. Заметки к будущей классификации типов символа // Проблемы изучения культурного наследия / Под ред. Г. В. Степанова. — М.: Наука, 1985. — 400 с
 Аверинцев С. С. Символ // Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. 2-е, испр. изд. — К.: Дух і Літера, 2001, с. 155—161
 Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Контекст-1989. — М.: Наука, 1989. — 270 с
 Арутюнова Н. Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры // Res philologica. Филологические исследования. — М.; Л.: Наука, 1990. — 468 с.
 Белый А. Символизм как миропонимание. — М.: Республика, 1994. — 528 с.
 Гордиенко А. Н. Энциклопедия символов. — М.: ЭКСМО, 2007. — 304 с.
 Джон Гейдж
 Иванов Вяч. Заветы символизма. Мысли о символизме // Иванов Вяч. Родное и вселенское. — М.: Республика, 1994. — 428 с
 Кассирер Э. Философия символических форм. В 3х томах.
 Колобаева Л. А. Русский символизм. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. — 296 с
 Кулагина Н. В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания: Дис. канд. филос. наук: 09.00.08 / МГУ. — М., 2003.
 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — 2-е изд., испр. — М.: Искусство, 1995. — 320 с.
 Лосев А. Ф. Философско-поэтический символ Софии у Вл. Соловьева // Лосев А. Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышления философа. — М.: Советский писатель, 1990. — 320 с
 Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3-х т. — Т. 1.: «Статьи по семиотике и типологии культуры». — Таллин: Александра, 1992.
 Лошаков Р. А. Феномен и символ // Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии. — 2005. — № 6. — С. 73-84.
 Мамардашвили M. K., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
 Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии: (Критика и анализ). — Ер.: Изд-во АН АрмССР, 1980. — 226 c.
 Символизм масонства Альберт Г. Маккей [1882]
 Символизм масонства: Его наука, философия, легенды, мифы и символика
 Словарь гуманитария. Н. К. Рамзевич
 Сметанников И. С. Проблемы развития современной российской военно-медицинской символики // № 31. С. 142—143.
 Сметанников И. С., Кулаков В. И. Символистика в научной деятельности В. А. Дурова //Гербовед. № 31. С. 13-15.
 Солодуб Ю. П. Текстообразующая функция символа в художественном произведении // Филологические науки. — 2002. — № 2. — С. 46-55.
 Сто новгородских сел. Памятники — символы Родины в идейно-воспитательной работе. Вып. 3 / Отв. сост. П. М. Золин; Новгородский областной Совет народных депутатов; Новгородское отделение РФК; НСХИ; ГАНО. — Новгород, 1991. — 217 с.; Сто новгородских сел. Вып. 5 / Отв. сост. П. М. Золин; Новгородский областной Совет народных депутатов; Новгородское отделение РФК; НСХИ; ГАНО. — Новгород, 1993. — 331с.: карты. https://web.archive.org/web/20100106122914/http://www.ivstanok.ru/giano-publications.html
 Сычева С. Г. Проблема символа в философии. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. — 197 с
 Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. — Томск: Водолей, 1999. — 64 с.
 Цвет и смысл: искусство, наука и символизм. Berkeley: Университет California Press, 1998. 320 с.
 Шмеман А. Д. Таинство и символ.

Памятники по типу объекта
Символы